

Kirchberg am Wagram, commune de Basse-Autriche
 Kirchberg am Walde, commune de Basse-Autriche
 Kirchberg am Wechsel, commune de Basse-Autriche
 Kirchberg an der Pielach, commune de Basse-Autriche
 Kirchberg an der Raab, commune de la Styrie
 Kirchberg bei Mattighofen, commune de Haute-Autriche
 Kirchberg in Tirol, commune du Tyrol
 Kirchberg ob der Donau, commune de Haute-Autriche
 Kirchberg, partie de la commune de Kirchberg-Thening en Haute-Autriche

Kirchberg, commune du land de Bavière
 Kirchberg, ville du land de Saxe
 Kirchberg an der Iller, commune du land de Bade-Wurtemberg
 Kirchberg an der Jagst, ville du land de Bade-Wurtemberg
 Kirchberg an der Murr, commune du land de Bade-Wurtemberg
 Kirchberg (Hunsrück), ville du land de Rhénanie-Palatinat
 Kirchberg (Verbandsgemeinde), collectivité territoriale dont le siège est la commune précédente
 Kirchberg im Wald, commune du land de Bavière

Kirchberg, commune française du Haut-Rhin
 Kirchberg, chapelle de Berg dans le Bas-Rhin

Kirchberg, quartier de la ville de Luxembourg
 Kinepolis Kirchberg, cinéma situé dans ce quartier.

Kirchberg, commune suisse du canton de Berne
 Kirchberg, commune suisse du canton de Saint-Gall

Homonymie de toponyme